Böttcherstraße, via di Bielefeld
Böttcherstraße, via di Brema
Böttcherstraße, via di Lubecca
Böttcherstraße, via di Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia)
Böttcherstraße – via di Stralsund